Spartak Sankt Petersburg (früher Spartak Leningrad) ist der Name eines Sportvereins aus Sankt Petersburg mit den folgenden Abteilungen:

 BK Spartak Sankt Petersburg (Basketball)
 HK Spartak Sankt Petersburg (Eishockey)